Dvouhra juniorů Australian Open 2020 probíhala ve druhé polovině ledna 2020. Do singlové soutěže melbournského tenisového grandslamu v Melbourne Parku nastoupilo šedesát čtyři hráčů splňujících kritéria juniorské kategorie. Obhájcem titulu byl 17letý Ital Lorenzo Musetti, jenž se rozhodl do turnaje nezasáhnout.

Vítězem se stal nejvýše nasazený, 17letý Francouz Harold Mayot, který ve finále zdolal pátého nasazeného krajana Arthura Cazauxe po dvousetovém průběhu 6–4 a 6–1. Třetí hráč juniorského žebříčku tak vylepšil semifinálovou účast z Wimbledonu 2019, získal premiérový grandslamový titul kariéry a do juniorského kombinovaného žebříčku ITF si připsal 375 bodů. Jednalo se o první ryze francouzské finále od Australian Open 2004, kdy Gaël Monfils přehrál Josselina Ouannu.

Nasazení hráčů

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

Dolní polovina

3. sekce

4. sekce

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

junioři dvouhra
Juniorský tenis v roce 2020